Nicolae Popovici se poate referi la: 
Nicolae Popovici (episcop)
Nicolae Popovici (jurist)